

Менно — місто, штат Південна Дакота
 Менно Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсільванія